Фаунистический комплекс — это животный мир (фауна), связанный с определёнными растительными объединениями (сообществами, экосистемами).

Существуют следующие фаунистические комплексы: лесные, степные, луговые, болотные, пресных водоёмов и тому подобное.

Описание 
По В. В. Кучеруку (1959) и И. Л. Кулик (1972), фаунистический комплекс — это совокупность видов, распространённых только в определённой природной зоне или тех, которые имеют в ней оптимум ареала.

По Н. В. Тупиковой (1975), «фаунистический комплекс — это специфический набор видов со сходным распространением, связанный общностью развития с определёнными типами ландшафтов; как следствие общей эволюции виды приспособлены друг к другу, к природно-территориальных комплексов… находят здесь оптимальные условия».

По М. Г. Олсуфьеву (1980), фаунистический комплекс — это группа видов, имеющих сходные ареалы и экологию.

По Ю. А. Дубровскому и. Л. Кулик (1979), «фаунистические комплексы животных… является одним из компонентов биогеоценозов» (с. 258). Как пишут эти авторы, эти критерии применимы для оценки принадлежности вида к фаунистических комплекса любой ландшафтной зоны". Следовательно, любой ландшафтной зоне свойственен свой фаунистический комплекс (почему только зоне, а не подзоне, тем более что в последних схемах зональности много подзон переводятся в ранг зоны?). И для каждой зоны «разрабатывается» (Дубровский, Кулик, 1979) свой фаунистический комплекс, пока в основном млекопитающих, затем, вероятно, последуют аналогичные работы по разнообразным группам животных.

Примеры 
Примеры фаунистических комплексов:
 Индрикотериевый фаунистический комплекс
 Гиппарионовый фаунистический комплекс
 Мамонтовый фаунистический комплекс

Примечания

Литература 
 Исаченко А. Г. Основные принципы физико-географического районирования и вопросы построения таксономической системы единиц // Уч. записки Ленингр. ун-та. Сэр. геогр. наук, 1962. — Вып. 8.
 Кучерук В. В. Опыт анализа развития взглядов русских зоогеографов на расчленение Палеарктики // Тр. Моск. об-ва испыт. природы, 1972. — Т. 48.
 Никольский Г. В. О биологической специфике фаунистических комплексов и значение их анализа для зоогеографии // Очерки по общ. вопросам ихтиологии. — М.; Л.: АН СССР, 1953. — С. 65-76.
 Чернов Ю. И. Понятие «животное население» и принципы геозоологических исследований // Журнал общей биологии. — 1971. — Т. 32, № 4.

Ссылки 

 

Экологические термины
Зоогеография